Sania Mirza e Mahesh Bhupathi erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di partecipare in coppia rispettivamente con Robert Lindstedt e Casey Dellacqua. Entrambe le coppie sono state sconfitte al primo turno, Mirza e Lindstedt da Cara Black e Aisam-ul-Haq Qureshi, mentre Bhupathi e Dallacqua da Anastasija Rodionova e Santiago González.
In finale Lucie Hradecká e František Čermák hanno sconfitto Kristina Mladenovic e Daniel Nestor per 1-6, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

  Sania Mirza /  Robert Lindstedt (primo turno)
  Elena Vesnina /  Maks Mirny (primo turno)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Lisa Raymond /  Bruno Soares (quarti di finale)

  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (finale) 
  Anna-Lena Grönefeld /  Horia Tecău (secondo turno) 
  Casey Dellacqua /  Mahesh Bhupathi (primo turno) 
  Liezel Huber /  Marcelo Melo (semifinale)

Wildcard 

  Séverine Brémond Beltrame /  Benoît Paire (primo turno)
  Caroline Garcia /  Marc Gicquel (primo turno)
  Julie Coin /  Nicolas Mahut (primo turno)

  Stéphanie Foretz Gacon /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno) 
  Alizé Lim /  Jérémy Chardy (secondo turno)

Alternate 
  Natalie Grandin /  Filip Polášek (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013